Olam es una palabra hebrea que significa "mundo" y puede referirse a:

 Adon Olam, frase que significa "Señor del Mundo", uno de los nombres de Dios en el judaísmo. También el nombre de uno de los rezos matutinos [tefilah shajarit] el cual es un rezo icónico en el judaísmo, donde se expresa la eternidad e infinitud del creador del mundo, "Adom olam Asher malaj beterem kol ietzir  nibra...(amo del universo, que reinó antes de que toda cosa formada fuese creada)".
 Tikún olam, frase en hebreo que significa "reparar o perfeccionar el mundo".
 Olam Haba, el mundo por venir (el más allá judío), según el gran sabio judío moshe Ben Maimón conocido también como el Rambam, tanto los judíos que cumplen las 613 leyes  ordenadas en la Toráh para ellos, como no los no-judíos (mi jasidei umot) temerosos de cumplir las 7 leyes establecidas para ellos, tendrán un recompensa en el olam haba o mundo por venir.
 Olam, título del dios El en la religión cananea.

Palabras y frases en hebreo